Переріз струмопровідних жил — це площа пореречного перерізу струмопровідних жил кабелів або проводів.

Якщо переріз жили круглий і жила однопроволочна, то площа (переріз) визначається по формулі площі круга. Якщо жила баготопроволочна, то перерізом буде сума площ перерізів всіх проволок в даній жилі.

Переріз струмопровідних жил кабелів і проводів вибирається виходячи із електричних навантажень за допомогою спеціальних таблиць, які називаються «Допустимі струмові навантаження на кабель». Головним документом, що регламентує величину перерізу струмопровідних жил є ПУЕ.

Позначення 
Величина перерізу струмопровідних жил вимірюється в мм2.

Наприклад, позначення кабелю ВВГ5х2,5 означає, що в кабелі 5 жил, кожна перерізом 2,5 мм2.

Основна лінійка перерізів струмопровідних жил, мм2: 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300.

Література 
 Правила улаштування електроустановок. Четверте видання, перероблене й доповнене — Х.: Вид-во «Форт», 2011.— 736 с.
 ДНАОП 0.00-1.32-01. Правила улаштування електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок. Київ. — 2001.

Див. також 
Струмопровідна жила

Електротехніка